The Best FIFA Women's Player er en fodbold-hæderspris, der uddeles hvert år af sportens styreorgan, FIFA.  Før 2016 var prisen kendt som kvindernes FIFA World Player of the Year.

Historie
Udvælgelseskriterierne for spillerne er: sportslig udførelse lige så vel som generel opførsel på og udenfor banen. 

Stemmerne afgøres af repræsentanter fra medierne, landstrænere og landsholdskaptajner. I oktober 2016 blev det annonceret, at offentligheden også ville få muligheden for at stemme. Hver gruppe har 25% af de samlede stemmer.

Vindere

Vindere efter spillere

Vindere efter land

Vindere efter klubber

Se også 
 Årets fodboldspiller (FIFA)

Referencer

Årets fodboldspiller i verden
Kvindefodbold